Alberto Carosi (1891-1967) pittore e acquerellista italiano
 Aldo Carosi – magistrato italiano
 Angelo Carosi – ex atleta italiano
 Giuseppe Carosi (1883-1965) – pittore, incisore e acquerellista italiano
 Manuela Carosi – ex nuotatrice italiana
 Paolo Carosi – allenatore di calcio e calciatore italiano